Снайдер () — фамилия нидерландского происхождения (также распространена в США).

Известные носители 
 Снайдер, Гэри (род. 1930) — американский поэт, переводчик и эссеист, педагог.
 Снайдер, Дебора (род. 1963) — кинопродюсер.
 Снайдер, Джон Уэсли (1895—1985) — 54-й Секретарь Казначейства США.
 Снайдер, Джули (род. 1967) — канадская журналистка и телеведущая.
 Снайдер, Ди (род. 1955) — американский рок-музыкант.
 Снайдер, Дэн (1978—2003) — канадский хоккеист.
 Снайдер, Зак (род. 1966) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Снайдер, Кайл (род. 1995) — американский борец вольного стиля.
 Снайдер, Кейтлин (род. 1987) — американская гребчиха.
 Снайдер, Кирк (род. 1983) — американский баскетболист.
 Снайдер, Куин (род. 1966) — американский баскетбольный тренер.
 Снайдер, Рик (род. 1958) — американский политик.
  (1895—1928) — казнена за убийство мужа.
 Снайдер, Скотт (род. 1976) — американский писатель.
 Снайдер, Тимоти (род. 1949) — американский историк, специалист по Восточной Европе и России.
 Снайдер, Том — американский продюсер.
 Снайдер, Уоррен (1903—1957) — канадский гребец и футболист.
 Снайдер, Хартланд (1913—1962) — американский физик.
 Снайдер Рини (Snyder Rini, род. 1948) — политический деятель Соломоновых Островов, был премьер-министром в 2006 году.

Города и административные единицы 
 Снайдер (округ, Пенсильвания) — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.
 Снайдер (Техас) — город в штате Техас, административный центр округа Скарри.

См. также 
 Снейдер, Уэсли (, род. 1984) — нидерландский футболист.
 Дэн Снайдер Мемориал Трофи — ежегодно вручаемый игроку Хоккейной лиги Онтарио (OHL) приз.